Cimuncang (Malausma), een plaats in Indonesië
Cimuncang (Garut Kota), een plaats in Indonesië